Dans Albator 84, les Illumidas sont un peuple guerrier au teint vert et au système pilaire plutôt développé.

Leur puissance militaire balaye toute résistance humaine et conquiert la galaxie. Leur quartier général se trouve sur Terre, mais ils disposent de bases disséminés dans tout l'univers. Leurs vaisseaux sont rassemblés en armadas qui sillonent l'espace dans le but d'exterminer toute opposition et traquer notamment Albator, Emeraldas, et Toshiro. Les Illumidas seront détruits par la déesse dorée à la fin de la série.
Ils sont communément appelés Humanoïdes, mais il faut faire la distinction entre ceux qui sont des humains mécanisés et les Illumidas qui sont un envahisseur extérieur et n'ont rien de mécanique.

Personnage d'Albator